Koeur kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Kœur-la-Petite, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Kœur-la-Grande, departementet Meuse i regionen Grand Est,